Перша опіумна війна (1839—1842) — війна між маньчжурською династією Цін та Великою Британією.
 Друга опіумна війна (1856—1860) — війна між маньчжурською династією Цін та коаліцією Великої Британії і Франції.

Посилання 
 Опіумні війни //